Eine Française (frz.: Französische) ist:
ein Gesellschaftstanz im 19. Jahrhundert, siehe Française (Tanz)
eine Kleidform im 18. Jahrhundert, siehe Contouche

Siehe auch:
 La Française, französischer Automobilhersteller